Kill The Lights – gruppo musicale britannico
 Kill the Lights – album dei New Cities del 2011
 Kill the Lights – album di Luke Bryan del 2015
 Kill the Lights – singolo di Alex Newell e DJ Cassidy del 2016